Ackeret ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Ackeret (1898–1981), Schweizer Aerodynamiker
 Matthias Ackeret (* 1963), Schweizer Journalist